Зимова Універсіада 1995 — XVII зимова Універсіада. Проводилася в іспанському місті Хака з 18 по 26 лютого 1995 року.

Медальний залік

Хокей 
Переможцями турніру з хокею на Універсіаді 1995 стала збірна Казахстану.

Посилання 
 Офіційний сайт Універсіади
 1960-2015 Statistics Winter UNIVERSIades

Спортивні події 1995
Зимові Універсіади
Уеска (провінція)
Спортивні змагання в Іспанії